Cerasoli ist der Familienname folgender Personen:

 Ignazio Cerasoli (1849–1930), italienischer Journalist und Schriftsteller
 Lilli Cerasoli (* 1932), italienische Schauspielerin
 Lisa Cerasoli (* 1969), US-amerikanische Schauspielerin